Ehlbeck steht für:

 Ehlbeck (Rehlingen), ein Ortsteil von Rehlingen in Niedersachsen
 Ehlbeck (Lopau), ein Nebenfluss der Lopau in Niedersachsen

Ehlbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Ehlbeck († 2013), deutscher Faustballspieler